Флаг городского округа Богдано́вич является символом муниципального образования «Городской округ Богданович» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 ноября 2005 года как флаг «муниципального образования „Богдановичский район“» (с 1 января 2006 года — «Городской округ Богданович») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2069.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Богдановичский район», по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос зелёного и синего цветов; в верхней части полотнища помещено изображение жёлтого фигурного креста из герба Богдановичского района; вдоль нижнего края полотнища на расстоянии в 1/10 ширины полотнища расположен орнамент в виде полос белого и жёлтого цветов с габаритной шириной в 1/5 ширины полотнища, воспроизводящие окаймлённый пояс из того же герба».

Обоснование символики 
Жёлтый крест с лилией указывает на имя города, восходящее к фамилии генерала от инфантерии Е. В. Богдановича.

Фланкированный пояс указывает, с одной стороны, на развитие благодаря трудам Е. В. Богдановича железнодорожного сообщения между Казанью и Тюменью (зелёный цвет полотнища — Казанская, синий — Тюменская дороги), с другой — на керамические производства, развитые в городе.

Примечания 

Флаги с изображением лилии